

Cinema 
 Libertador – film del 2013 diretto da Alberto Arvelo

Geografia 
 Venezuela
 Libertador – comune dello stato di Aragua
 Libertador – comune dello stato di Carabobo
 Libertador – comune del Distretto Capitale
 Libertador – comune dello stato di Mérida
 Libertador – comune dello stato di Monagas
 Libertador – comune dello stato di Sucre
 Libertador – comune dello stato di Táchira

Persone 
 Libertador – titolo onorifico di Simón Bolívar, generale, patriota e rivoluzionario venezuelano